Макарів — селище міського типу, адміністративний центр Макарівського району Київської області, розташований на березі річки Здвиж.
 Макарів Яр — село у Сорокинському районі Луганської області України.
 Макарів-1 — селище міського типу в Україні, в Радомишльському районі Житомирської області.